Jasin – distretto dello stato federato della Malacca, in Malesia
 Jasin – città della Malesia, capoluogo dell'omonimo distretto

Pagine correlate 
Jašin